Вальрам — мужское личное имя.
 Вальрам I (ок. 1146—1198) — граф Нассау с 1154 года, прадед германского короля Адольфа.
 Вальрам (1240/1245—1297) — граф Юлиха с 1278 года, второй сын Вильгельма IV и Рихардис Гельдернской.
 См. также 
 Валеран